Algésiras (mot arabe signifiant île) peut désigner :
 Algésiras, ville d’Espagne
  ;
 Conférence d'Algésiras, conférence internationale donnant lieu aux accords d'Algésiras (), qui placent le Maroc sous la protection de grandes puissances européennes ;
 Algésiras (1804), navire de guerre ;
 Algérisas (1855), navire mixte puis navire-école des torpilles ;
 Bataille d'Algésiras (1801), bataille navale ;
 Algésiras, pseudonyme d'Anne-Laure Garcia, auteur de bande dessinée.